Heidweihergraben ist ein Gewässername:

 Heidweihergraben (Seebach), rechter Zufluss der Seebach (zur Regnitz) in Markt Weisendorf, Landkreis Erlangen-Höchstadt, Bayern
 Heidweihergraben (Altmühl), linker Zufluss der Altmühl beim Schlungenhof von Gunzenhausen, Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen, Bayern

Siehe auch:
 Heidweiher